MRI steht für:
 , ein bildgebendes Verfahren zur Darstellung der Gewebestrukturen im Körperinneren, siehe Magnetresonanztomographie
 Magnetorotationsinstabilität
 Marxistisch-Reichistische Initiative, eine politische Gruppe um Fritz Erik Hoevels
 Mauritius, entsprechend dem olympischen Länderkürzel für den Staat
 Militärreitinstitut Hannover, der größten Kavallerieausbildungsstätte im Deutschen Kaiserreich
 Max-Reger-Institut, eine dem Komponisten Max Reger gewidmete Stiftung mit Sitz in Karlsruhe
 Max Rubner-Institut, die für Ernährung und Lebensmittel zuständige Bundesoberbehörde mit Sitz in Karlsruhe
 Member of the Royal Institution of Great Britain, eine der britischen Wissenschaftsakademien
 Mensch-Rechner-Interaktion, ein Teilgebiet der Informatik, das sich mit der benutzergerechten Gestaltung von interaktiven Systemen und ihren Mensch-Maschine-Schnittstellen beschäftigt
 München rechts der Isar, den alten Namen des Klinikum rechts der Isar in München
 Mental Research Institute in Palo Alto, Kalifornien
 , die ursprüngliche Referenzimplementierung der Programmiersprache Ruby
 Bahnhof München-Riem nach DS 100

mri steht für:
 Maorische Sprache (ISO-639-3-Code)

MRI